Sénat peut désigner :
 , une institution politique dans un régime bicaméral, présente dans divers pays et à diverses époques.

Patronyme 

 David Sénat, un magistrat et auteur juridique français.

Toponyme 

  ;
  ;
 , page d'homonymie.

Divers 
 Public Sénat, la chaîne de télévision du Sénat français.
 Aurus Senat, automobile présidentielle russe.

Voir aussi